Il singolare del Lipton International Players Championships 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ivan Lendl era il detentore del titolo ma ha perso in finale 7–5, 6–2, 7–5 Miloslav Mečíř.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 

Lipton International Players Championships 1987